A maláj nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Sepangban rendezték október 13-án.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott. Ana Carrasco révén a 2001-es olasz nagydíj óta először szerzett nő pontot bármilyen géposztályban. Akkor Katja Poensgen a negyedliteresek között ért célba a tizennegyedik helyen. A mindenkori legkisebb géposztályban Carrasco előtt az 1995-ös cseh nagydíjon történt női pontszerzés, akkor a japán Igata Tomoko az előkelő hetedik helyen zárt Brnóban.

MotoGP

Moto2

A rajtot követő baleset után, melyben Axel Pons, Fadli Immammuddin, Ezequiel Iturrioz, Zaqhwan Zaidi és Decha Kraisart is érintett volt, a versenyt piros zászlóval félbeszakították. A második verseny 19-ről 12 körösre rövidült.

Moto3

Jegyzetek 

Maláj
motogp